Miejscowości w USA:
 Larned – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
Gminy w USA:
 Larned (ang. Larned Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee